Girl on the Run – film del 1953 diretto da Arthur J. Beckhard e Joseph Lee
Testimone oculare (Girl on the Run) – film per la televisione del 1958 diretto da Richard L. Bare
Girl on the Run – album di Victoria Silvstedt del 1999